Bielorussia
 Chiesa della Resurrezione a Vicebsk
 Israele/Palestina
 Chiesa della Resurrezione a Gerusalemme
 Italia
 Chiesa  della Resurrezione a Prato 
 Chiesa della Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo a Firenze
 Chiesa della Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo a Milano
 Chiesa della Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo nel rione Campo Marzio, Roma
 Chiesa della Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo nella zona Torrenova, Roma
Ucraina
 Chiesa della Resurrezione a Jalta
 Chiesa della Resurrezione a Slov"jans'k

Pagine correlate 
 Cattedrale della Resurrezione